Riad (/rɨˈjɑːd/; arabsko  ar-Rijāḍ) je glavno mesto Saudove Arabije in s približno 5,2 milijona prebivalci (po popisu leta 2010) največje mesto v državi, pa tudi na Arabskem polotoku in Bližnjem vzhodu nasploh. V širšem metropolitanskem območju živi že sedem milijonov ljudi, kar je četrtina vseh Saudijcev. Je tudi glavno mesto province Ar Riad, ene od 13 v administrativni delitvi države.

Mesto stoji v osrčju Arabskega polotoka, na planoti Nadžd. Naselje na kraju, kjer sedaj stoji Riad, se omenja že v 3. stoletju našega štetja, vendar je bilo skozi večino zgodovine zgolj lokalnega pomena. Prestolnica savdske države je prvič postal leta 1823 pod ibn Abdalahovim vodstvom, leta 1932 pa je postal prestolnica sodobne Kraljevine Saudove Arabije, po tistem, ko ga je kralj Abdulaziz ibn Saud leta 1902 osvojil od rivalne dinastije Al Rašid (ti so vladali iz mesta Hajl). Skupaj s preostankom države doživlja razcvet od prve polovice 20. stoletja, ko so bile v Perzijskem zalivu odkrite ogromne zaloge nafte in je država postala največji svetovni izvoznik.

Sklici in opombe

Zunanje povezave 
 
 Občina Riad

Glavna mesta Azije
Mesta v Saudovi Arabiji